Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Geneva Open 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 31 Spieler an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Mai 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 97 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Genf